Folha Noroeste é um jornal regional da cidade de São Paulo, no Brasil, voltado especificamente para os distritos de Pirituba, Lapa e Freguesia do Ó. As matérias contidas no veículo, são distribuídas quinzenalmente, sendo todo dia 1º e todo 15 de cada mês.

Com o intuito de levar informação de qualidade com assuntos voltados à comunidade, a Folha Noroeste tem atualmente 90 mil exemplares, que são totalmente gratuitos, tendo portanto somente os anunciantes como fonte de renda, o que também ajuda a fortalecer o comércio da região, incentivando os consumidores a procurarem opções próximas às suas residências.

Ligações externas
  Página principal

Jornais de São Paulo (estado)